Натуральне число 197
 197 рік до нашої ери
 197 рік нашої ери